Henri Geul (musicus), Nederlands musicus uit de omgeving van Dordrecht
Henri Hugo Geul, sportman en verzetsstrijder, ook wel bekend als Hans Geul